Первая лига 1963/1964 () — 30-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 11 августа 1963 года и закончился 1 июля 1964 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1963/1964 на rsssf.com 

1963/1964
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1963 году
Спорт в Польше в 1964 году